Алга́рви, Алга́рве:
 Алгарви — экономико-статистический регион в южной Португалии.
 Алгарви — субрегион одноимённого экономико-статистического региона в южной Португалии.
 Алгарве — гоночная трасса протяженностью 4.692 км, которая находится в Портимане, Португалия.
 Алгарве — мультиспортивный стадион в Фару, Португалия.
 Кубок Алгарве — международный турнир, разыгрываемый национальными женскими командами по футболу.